Cavezzo steht für

 Cavezzo (Modena), Ort in der italienischen Provinz Modena
 einen Ortsteil der Gemeinde Fiesse in der italienischen Provinz Brescia

 Cavezzo (Einheit), altes italienisches Längenmaß